Koziel est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Koziel, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Koziel, village de la voïvodie de Mazovie